Rajaratnam ist der Familienname folgender Personen:

 Raj Rajaratnam (* 1957), US-amerikanischer Börsenmakler
 Sinnathamby Rajaratnam (1915–2006), singapurischer Politiker